Zniber est un nom propre.

Famille 
 La famille Zniber est l'une des familles anciennes de Salé, au Maroc.

Patronyme 
 Mohammed Ben Abdelhadi Zniber (décès en 1854) (?-1854), pacha de Salé pendant la première moitié du  ;
 Mohammed Ben Abdelhadi Zniber (1855-1919) (1855-1919), petit-fils du précédent, commerçant, haut-fonctionnaire et diplomate. Ambassadeur-adjoint à Madrid en 1909 ;
 Hajj Ali Zniber Lettam (1844-1914), écrivain, réformiste musulman, soufi, poète et constitutionnaliste marocain ;
 Mohammed Ben Ahmed Ben Abdelkader Zniber Lettam dit  « El Pach » (m. 1320 H./1919), canonnier, chef d’artillerie (bach topdji) dans l'armée du Sultan Hassan Ier qui l'envoya se former auprès de Krupp en Allemagne. La branche des Zniber El Bach descend de lui.
 Le mufti Abu Bakr Ben Tahar Ben Hajji Zniber (vers 1879-1956), jurisconsulte et nationaliste marocain, signataire et initiateur d'une pétition contre le dahir berbère ;
 Mohamed Zniber (1923-1993), fils d'Abu Bakr Zniber, écrivain et historien médiéviste marocain ;
 Tahar Ben El Fqih Abu Bakr Ben Tahar Ben Hajji Zniber, fils d'Abu Bakr Zniber, nationaliste marocain, directeur de cabinet du ministre des habous et des affaires islamiques, signataire du Manifeste de l’Indépendance ;
 Larbi Zniber (1916-1989) alias Ba-Arroub, gardien de but et entraîneur du club ASS de Salé ;
 Hajj Ahmed Ben Al Mahjoub Zniber (1877-1947), maître compositeur de musique arabo-andalouse, ayant introduit le qanûn dans le malhoun. Il a été maître de Salah Cherki.
 Dr. Abderrahmane Zniber, médecin-colonel, nationaliste et premier ambassadeur marocain en République populaire de Chine.
 Brahim Ben Tahar Zniber, viticulteur et homme d'affaires.
 Khalil Zniber Ben Ahmed Ben Mohammed Ben Abdelhadi (1943-), petit-fils de Mohammed Ben Abdelhadi Zniber (1855-1919), ancien journaliste à la DPA (Deutsche Presse Agentur) puis chez Jeune Afrique. Précurseur de l'habitat durable au Maroc.
 Omar Zniber, fils de Tahar Zniber et petit-fils d'Abu Bakr Zniber, ambassadeur marocain à Berlin, à Vienne puis Représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à Genève.
 Nabil Zniber, fils du magistrat et poète Mohammed Zniber dit « mẖabbāl laʿqōl » (مخبل لعقول), ambassadeur marocain au Qatar
 Essaid Zniber, frère de Nabil Zniber, Wali de Fès-Meknès.
 Rita Zniber, née Duchesne, veuve de Brahim Zniber, PDG de Diana Holding

Toponyme 
 Fondouk Abu Bakr Zniber, dans le quartier de Bab Sebta (porte de Ceuta), à Salé. 
 Rue Zniber, au quartier de Bab Lamrissa l'ancienne porte maritime de Salé.  
 Derb Foundouk Zniber, vers le sud du Jardin Firdaouss au sud de Bab Dar Assinaa, ancien arsenal et fabrique d'armes de Salé. 
 Saniat (jardin) Zniber, à l'entrée de Bab Sidi Buhaja.
 Rue Abdelhadi Zniber, à Salé
 Derb Zniber adjacent à la place Dar El-Baroud au nord de Bab Cortouba (porte de Cordoue) à Salé.
 Derb Mohammed Ben Abdelhadi Zniber, Pacha (gouverneur) de Salé pendant le bombardement de Salé par les Français en 1851.
 Rue Boubker Zniber à Fès.
 École Boubker Zniber à Salé.
 Avenue Mohamed Zniber à Fès.
 Rue Tahar Zniber à Fès.
 Quartier Bled Zniber à Salé.
 Amphithéâtre Mohammed Zniber à la faculté des lettres de Rabat
 Foundouk Zniber à Marrakech, collé à la Médersa Ben Youssef;
 Riad Dar Zniber à Marrakech, collé au Palais de la Bahia, construit à la fin du XIXe siècle par le Grand Vizir Ba-Ahmed pour l’amine Mohammed Ben Abdelhadi Zniber (1855-1919)

Notes et références